Никандровка — название населённых пунктов в России:

 Никандровка — деревня в Семилукском районе Воронежской области.
 Никандровка — деревня в Горшеченском районе Курской области.